
Liste des hiéroglyphes associés aux principaux dieux égyptiens dont la traduction est donnée soit à partir de la transcription de l'égyptien antique, soit de la transcription des noms en grec ou en latin des dieux concernés :

A

B

C

D

G

H

I

K

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Notes

Sources 

 Aude Gros De Beler, Les Pharaons, Édition Eddl

Index égyptologique